ИФЛИ — сокращение, означающее «Институт философии, литературы и искусства».

Может относиться к двум учебным заведениям:
 Московский институт философии, литературы и истории (как правило сокращение ИФЛИ без уточнения относится именно к нему)
 Ленинградский институт философии, литературы и истории